Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.

История 
В начале XVIII века развитие промышленного производства требовало организации специализированной инспекции, целью которой было бы упорядочение деятельности предприятий, занимающихся ведением горнорудных работ. Указом Петра I 10 декабря 1719 учреждается отраслевой надзорный орган  Берг‑коллегия. Президентом коллегии назначается сподвижник Петра I Яков Брюс. В XIX веке организуются Фабричная и Горнозаводская инспекции. До середины XX века структура системы надзора в промышленности в целом не претерпела изменений и только в 1954 году появляется единый государственный орган - Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор). В ноябре 1992 года Госгортехнадзор реорганизуется и разделяется на Федеральную службу по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и Федеральный горный и промышленный надзор. В 2004 году ведомства вновь объединены и в состав нового органа включена Федеральная служба по атомному надзору. Кроме того, у нового ведомства появляются функции по контролю за воздействием промышленных предприятий на окружающую среду. Итогом реформирования стала организация Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Функции 
Ростехнадзор осуществляет функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере. Выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора.

Ростехнадзор является:
 уполномоченным органом государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (органом федерального государственного надзора в области использования атомной энергии);
 уполномоченным органом в области промышленной безопасности (органом федерального государственного надзора в области промышленной безопасности);
 органом государственного горного надзора;
 органом федерального государственного энергетического надзора;
 органом федерального государственного строительного надзора;
 регулирующим органом в соответствии с Конвенцией о ядерной безопасности и Объединённой конвенцией о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также компетентным органом Российской Федерации в соответствии с Поправкой к Конвенции о физической защите ядерного материала.

В части, касающейся функций в установленной сфере деятельности, Ростехнадзор осуществляет полномочия органов, которые в международных договорах Российской Федерации выступают в качестве органов, осуществляющих необходимые меры, направленные на выполнение вытекающих из этих договоров обязательств Российской Федерации.

Руководители 
 Трембицкий Александр Вячеславович — с 30 марта 2021 года
 Алешин, Алексей Владиславович — (13 января 2014 — 30 марта 2021)
 Ферапонтов Алексей Викторович — и. о. (2013—2014)
 Кутьин, Николай Георгиевич — (2008—2013)
 Пуликовский, Константин Борисович — (2005—2008)
 Малышев Андрей Борисович — и.о (2004—2005)

Структура

Центральный аппарат 
Управления: Информатизации, Организационно-аналитическое, Экономики, финансов и государственных программ, Государственной службы и кадров, По регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок, По регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов, Горного надзора, Общепромышленного надзора, Государственного строительного надзора, Государственного энергетического надзора, Правовое, Международного сотрудничества и протокола, По надзору в угольной промышленности, По надзору за объектами нефтегазового комплекса, Специальной безопасности.

Территориальные органы  
Управления технологические: Межрегиональное технологическое, Центральное, Верхне-Донское, Приокское, Северо-Западное, Печорское, Нижне-Волжское, Северо-Кавказское, Межрегиональное управление по Республике Крым и г. Севастополю, Западно-Уральское, Приволжское, Средне-Поволжское, Волжско-Окское, Северо-Уральское, Уральское, Сибирское, Енисейское, Дальневосточное, Сахалинское, Северо-Восточное, Ленское, Забайкальское, Кавказское, Донецкое, Луганское, Запорожское, Херсонское.

Управления по ядерной и радиационной безопасности: Центральное, Северо-Европейское, Донское, Волжское, Уральское, Сибири и Дальнего Востока.

Классные чины и форменная одежда служащих Ростехнадзора 
Служащие имеют универсальную форменную одежду, со знаками отличиями и погонами, утвержденную приказом руководителя ведомства от 19 ноября 2012 г. N 663 «Об утверждении образцов форменной одежды и порядка её ношения федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Служащие государственной гражданской службы имеют классные чины по группам 1, 2 и 3 классов, которые соответствую воинскому званию.

Награды Ростехнадзора

Юбилейные знаки

Подведомственные организации Ростехнадзора 

 Федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» (ФБУ «НТЦ ЯРБ»)
 Федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр «Энергобезопасность» (ФБУ «НТЦ «Энергобезопасность»)
 Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-методический кабинет» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора)
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр Российского регистра гидротехнических сооружений» (ФГБУ «Центр регистра ГТС»)
 Акционерное общество «Технологии контроля безопасности» (АО «Технологии контроля безопасности»)

Ссылки 
 Официальный сайт Ростехнадзора
 Официальный телеграм-канал Ростехнадзора 
 Официальная страница Ростехнадзора в VK 
 Телеграм-канал официального представителя Ростехнадзора 
 Журнал «Ядерная и радиационная безопасность» — официальное издание Ростехнадзора
Журнал «Безопасность труда в промышленности» - официальное издание Ростехнадзора
Журнал «Берг-коллегия» - официальное издание Северо-Западного Управления Ростехнадзора
Журнал «Промышленность и безопасность» - официальное издание Ростехнадзора

Примечания 

Федеральные службы России
Организации:Промышленная безопасность